Лини́цкий Леони́д Леони́дович ( — ) — советский разведчик-нелегал, полковник, ветеран Гражданской, Первой и Второй мировых войн, врач.

Биография

Революция, гражданская война 
Линицкий Леонид Леонидович родился  в городе Ахтырке Харьковской губернии в семье офицера пограничной стражи.
В начале 1917 года в возрасте шестнадцати лет из седьмого класса гимназии Леонид Линицкий добровольцем уходит в действующую армию. После подготовки в учебной команде получает звание младшего унтер-офицера и попадает на фронт. Затем он активный участник срыва митинга, на котором должен был выступать Керенский. Его арестовывают и приговаривают к смертной казни, но суд решает отправить его в штрафной полк. В октябре 1917 года Линицкий добивается отпуска и уезжает домой.

Во время оккупации Украины немцами в 1918 году Линицкий участвовал в диверсионной работе, был ранен. После выздоровления поступил на математический факультет Харьковского университета, но после первого курса уходит в Красную Армию. В августе 1919 года он снова ранен, комиссия признала его негодным к воинской службе, но через год Линицкий, подлечившись, снова идет на фронт, в разведотделе  армии. И снова ранение, но теперь уже тяжёлое и плен. Белые принимают его за своего (при себе у него нет документов) и отправляют вначале в Севастополь, а потом вместе с эвакуирующейся армией Врангеля в Константинополь.

Югославия 
После Стамбула Линицкий попадает в Югославию. Идет работать на стройку, потом на фабрику, где встречается со своей будущей женой Екатериной Фёдоровной. В 1927 году его увольняют за организацию забастовки. Ему удается поступить в медицинский институт, который он окончил в 1931 году. Занимается частной практикой и все время ищет возможности связаться с советской разведкой. Наконец это удаётся, и он становится сотрудником ИНО ОГПУ, успешно работает, создав свою разведывательную группу.

В 1933 году вступает в Белградское отделение галлиполийцев, в январе 1934 года становится действительным членом правления, в ноябре секретарём. Теперь он обладает всей полнотой информации IV отдела РОВС. Созданная им резидентура практически полностью контролировала деятельность белоэмигрантских организаций в Югославии.

В 1935 году Линицкий был арестован югославской тайной полицией по подозрению в сотрудничестве с советской разведкой (сдал один из его подчиненных). К арестованным применялись пытки. Но следствию и суду так и не удалось установить связь группы Линицкого с советской разведкой.

Отбыв трёхлетний срок и избежав террористического акта (о котором вовремя узнает советская разведка), в 1938 году он на частном самолёте был вывезен из страны и через несколько дней оказался в Москве.

Великая Отечественная война 
В Москве Линицкий узнаёт, что его мать была расстреляна. Причина — якобы была польской шпионкой. Ему предлагают уехать в Харьков, где проживала его семья и работать врачом. Он нашел место врача во 2-й городской больнице, затем в военном госпитале. Уйдя из разведки, Линицкий начал борьбу за реабилитацию матери, и ему это удалось. В 1940 году его мать была реабилитирована (посмертно).

С начала войны Леонид Линицкий работает в одном из тыловых госпиталей. Он пишет письмо Павлу Судоплатову с просьбой возвратить его в разведку. Тот откликается оперативно, и вскоре Линицкий вместе с женой забрасывается в немецкий тыл.

Должен сказать, что не могу считать себя удовлетворенным решением моего вопроса, хотя бы и временным. Считаю, что мне, опытному и испытанному разведчику, профессиональному врачу, знакомому с радиоделом, прошедшему два курса подрывного дела, знающему парашют, мотоцикл, чекистские дисциплины, физически здоровому и закаленному, готовому к любым опасностям и испытаниям можно было бы иметь другое применение, чем в нынешнее суровое время работать военврачом тылового госпиталя, где меня окружают одни женщины и инвалиды.

Леонид Линицкий участвует в военных действиях в составе одной из диверсионно-разведывательных групп. Через некоторое время его переправляют в Югославию, где он работает до конца войны. В конце 1945 года он возвращается в Москву.

После войны 
С 1946 года Линицкий снова за границей, где работает с нелегальных позиций. Он успешно ведет разведку в разных странах — Индия, Китай и др. Работать приходилось в сложных климатических условиях, начали сказываться старые раны.

В 1954 году Линицкий скоропостижно скончался от сердечной недостаточности, выполняя задание в одной из капиталистических стран. С воинскими почестями разведчик был похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. В документе, подписанном руководством внешней разведки, указывалось:

При исполнении служебных обязанностей умер наш ценный нелегальный работник полковник Линицкий Леонид Леонидович … Он отдавал себя работе полностью, ставя общественные интересы выше личных. Готов был выполнить любое задание.

Награды 
Партизанская звезда  (1944)

Примечания

Источники 
 История российской внешней разведки. Том III (под ред. Е. М. Примакова), глава 10. Неповторимый путь Л. Л. Линицкого. М.:Международные отношения, 2014. ISBN 978-5-7133-1451-4 .
 Клим Дегтярев, Александр Колпакиди. Внешняя разведка СССР. М., Эксмо, 2009, ISBN 978-5-699-34180-1 .
 Леонид Линицкий на сайте Службы Внешней Разведки Российской Федерации. 
 Ровесник века. Разведчик, врач… и вновь разведчик. 
 [romanbook.ru/book/7547280/?page=81 Внешняя разведка СССР.]
 Советские нелегалы с Лубянки.
 Опередившая контрразведку Екатерина Линицкая.
 Михаил Андреев. Дело Линицкого

Разведчики Великой Отечественной войны
Разведчики Югославии
Разведчики-нелегалы